Игры плей-офф ВНБА сезона 2011 проходили с 15 сентября по 7 октября 2011 года. В плей-офф турнира по итогам регулярного первенства вышли по четыре лучших клуба из каждой конференции. Полуфиналы и финалы конференций проводились до двух побед, а решающая серия — до трёх. Чемпионкой, в первый раз в своей истории, стала команда «Миннесота Линкс», которая со счётом 3:0 обыграла команду «Атланта Дрим». «Миннесота» впервые вышла в финал ВНБА и сразу стала триумфатором первенства, «Атланта» же в свою очередь во второй раз добралась до решающей стадии плей-офф, не имея в своей копилке ни одной победы. Самым ценным игроком финала стала Сеймон Огастус, впервые выигравшая этот почётный трофей.

Квалифицировались в плей-офф

Восточная конференция

Западная конференция

Сетка

Восточная конференция

Полуфиналы конференции

Индиана — Нью-Йорк — 2-1

Коннектикут — Атланта — 0-2

Финал конференции

Индиана — Атланта — 1-2

Западная конференция

Полуфиналы конференции

Сиэтл — Финикс — 1-2

Миннесота — Сан-Антонио — 2-1

Финал конференции

Миннесота — Финикс — 2-0

Финал

Миннесота — Атланта — 3-0 

 Примечание: Мин – игровое время, Очк – очки, 2-х – 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х – 3-х очковые броски, Шт – штрафные броски, Под – подборы, АП – атакующие передачи, ПР – перехваты, БШ – блок-шоты, ФО - фолы

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2011
Плей-офф ВНБА